Microsoft Sync Framework — платформа для синхронизации данных от Microsoft, которая обеспечивает синхронизацию между базами данных. Они обеспечивают API, который позволяет создавать приложения для автономного применения и совместной работы. Службы Sync Services for ADO.NET обеспечивают синхронизацию между двумя одноранговыми узлами, например между базой данных SQL Server или клиентской базой данных SQL Server Compact 3.5 и любой серверной базой данных, для которой имеется поставщик ADO.NET. API позволяет использовать все или лишь некоторые из имеющихся компонентов в зависимости от архитектуры и требований приложения.

Ссылки 
 http://msdn.microsoft.com/en-us/sync/bb887608.aspx
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb726002.aspx

Microsoft